Eumeniusz (Chorolski)
 Eumeniusz (Michiejew)
 Eumeniusz (Tamiolakis)